Выборы в островной совет Арубы IX-го созыва прошли 29 апреля 1983 года. На данных выборах было увеличено число избирательных участков с 43 до 48.

Выборы прошли во время политического насилия, из-за чего лидер НИД за несколько дней до выборов — 24 апреля был серьёзно ранен в результате перестрелки. А ещё одна перестрелка межу НПА и НИД во время выборов вовсе привели к гибели случайного прохожего.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Аруба